Sawadiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sawadow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, Stadtgemeinde Jaworiw, siehe Sawadiw (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, Stadtgemeinde Sawadiw, siehe Sawadiw (Jaworiw, Mostyska)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Schowkwa, siehe Sawadiw (Schowkwa)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Sawadiw (Stryj)